Cette liste non exhaustive répertorie les principaux châteaux en Belgique.

Elle inclut les châteaux au sens large du terme, c'est-à-dire :
 les châteaux et châteaux forts (généralement bâtis en milieu rural, y compris gentilhommières, logis seigneuriaux, maisons fortes, manoirs).
 les palais (généralement bâtis en milieu urbain)
 les donjons

quel que soit leur état de conservation (ruines, bâtiments d'origine ou restaurés) et leur statut (musée, propriété privée, ouvert ou non à la visite).

Elle exclut :
 les citadelles

À la vue du nombre d'homonymies de noms de châteaux, quelquefois même à l'intérieur d'une province, merci de préciser le lieu, et si possible l'époque, s'il est classé, s'il est ouvert au public et éventuellement anecdote du château lorsqu'il n'a pas encore d'article.

Bruxelles-Capitale

Province d'Anvers

Province du Brabant flamand

Province de Flandre-Occidentale

Province de Flandre-Orientale

Province de Limbourg

Province du Brabant wallon

Province de Hainaut

Province de Liège

Province de Luxembourg

Province de Namur

Bibliographie sélective 
 D. Delrue, Châteaux historiques et ruines remarquables de la Belgique, Callewaert Frères, Bruxelles, 1893
 O. Petitjean, Nos châteaux historiques, tome I, A. Joachim, Couillet, 1934
 Marc Eemans, Vlaamsch Kasteelenboek, De Burcht, Bruxelles, 1944
 E. Poumon, Les Châteaux du Brabant, Ed. du Cercle d’Art, Bruxelles, 1949
 E. Poumon, Les Châteaux du Pays de Liège, Ed. du Cercle d’Art, Bruxelles, 1950
 E. Poumon, Les Châteaux du Namurois, Ed. du Cercle d’Art, Bruxelles, 1951
 E. Poumon, Les Châteaux luxembourgeois, Ed. du Cercle d’Art, Bruxelles, 1952
 E. Poumon, Les Châteaux anversois et limbourgeois, Imprimerie André Mees, Vilvorde, 1955
 E. Poumon, Les Châteaux de Belgique : châteaux de Flandre (Fl. occ. & Fl. or.), Imprimerie André Mees, Vilvorde, 1957
 E. Poumon, Les Châteaux en Hainaut, Mons, 1971
 Ch. Mertens, Châteaux de Belgique I, Charles Dessart, Bruxelles, 1951
 Ch. Mertens, Châteaux de Belgique II, Charles Dessart, Bruxelles, 1954
 Comte J. de Borchgrave d’Altena (dir.), Châteaux de Belgique, Desoer, Liège-Bruxelles, 1967
 Comtesse Marie-Caroline d’Ursel, 1971 : 50 châteaux évoquent l’histoire de Belgique, ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au développement, Textes et Documents n° 272-273, Bruxelles, juin-
 Bert Peleman, Kastelen in Vlaanderen/Châteaux en Flandre/Schlösser in Flandern/Castles in Flanders [Flandria illustrata 3 – Kastelen I], éd. J.E. Buschmann, Anvers, 1971
 Bert Peleman, Kastelen in Vlaanderen/Châteaux en Flandre/Schlösser in Flandern/Castles in Flanders [Flandria illustrata 5 – Kastelen II], éd. J.E. Buschmann, Anvers, 1972
 Bert Peleman, Kastelen in Vlaanderen/Châteaux en Flandre/Schlösser in Flandern/Castles in Flanders [Flandria illustrata 10 – Kastelen III], éd. J.E. Buschmann, Anvers, 1974
 Chevalier Joseph de Ghellinck d’Elseghem, Châteaux de Belgique à visiter, Rossel, Bruxelles, 1974
 Luc Fr. Genicot (dir.), Châteaux forts et châteaux-fermes, Vokaer, Bruxelles, 1975
 Luc Fr. Genicot (dir.), Châteaux de plaisance, Vokaer, Bruxelles, 1977
 J. Bataille, J. & Ph. Seydoux, Châteaux et manoirs du Hainaut, éd. de la Morande, Paris, 1979
 J. Bataille, J. & Ph. Seydoux, Châteaux et manoirs du Brabant, éd. de la Morande, Paris, 1980
 J. Struye & W.M. Kell, Kastelen in België, Uitgeverij Baart, Deurne, 1983
 Albert de Visscher (dir.), Les plus beaux châteaux de Belgique, Reader’s Digest, Bruxelles, 1984
 J. Van Remoortere, Guide Ippa des châteaux, Ippa, 1988
 André Pierlot, Guide des châteaux en pays de Virton et par delà, Royal Syndicat d’Initiative « La Gaume », Virton, 1988
 Antoine Meiresonne & B. Baillieul, Gentse Kastelen, éd. Meiresonne, Vinderhoute, 1990
 Frans Doperé & William Ubregts, De donjon in Vlaanderen. Architectuur en wooncultuur, Brussel-Leuven, 1991 
 Daniel Pirotte, Guide des châteaux, manoirs et gentilhommières de Hesbaye liégeoise, Cercle Historique de Remicourt & Musée de la Hesbaye, 1994
 Ph. Beaussart, A. Salamagne, J.M. Duvosquel & Denis Morsa (coord.), Châteaux chevaliers en Hainaut au Moyen Âge, coll., Crédit Communal, Bruxelles, 1995
 Georges-Henri Dumont, Châteaux en Belgique, I, Merckx, Bruxelles, 1998
 M. Fischer & B. Urbain, Nos plus beaux châteaux de Wallonie, t. I, Michel Fischer Éditions, 2002
 M. Fischer & B. Urbain, Nos plus beaux châteaux de Wallonie, t. II, Michel Fischer Editions, 2003
 C. d’Ursel, L.F. Genicot, R. Spède, Ph. Weber, Donjons médiévaux de Wallonie, vol. 1, Province de Brabant, éditions du Perron, Liège, 2000
 C. d’Ursel, L.F. Genicot, R. Spède, Ph. Weber, Donjons médiévaux de Wallonie, vol. 2, Province de Hainaut, éd. du Perron, Liège, 2001
 C. d’Ursel, L.F. Genicot, R. Spède, Ph. Weber, Donjons médiévaux de Wallonie, vol. 3, Province de Liège, éd. du Perron, Liège, 2003
 L.F. Genicot, N. Léonard, R. Spède, Ph. Weber, Donjons médiévaux de Wallonie, vol. 4, Province de Namur, éd. du Perron, Liège, 2003
 L.F. Genicot, R. Spède, Ph. Weber, Donjons médiévaux de Wallonie, vol. 5, Province de Luxembourg, éd. du Perron, Liège, 2004
 Philippe Farcy, 100 Châteaux de Belgique connus & méconnus, t. I, Aparté, Bruxelles, 2002
 Philippe Farcy, 100 Châteaux de Belgique connus & méconnus, t. II, Aparté, Bruxelles, 2003
 Philippe Farcy, 100 Châteaux de Belgique connus & méconnus, t. III, Aparté, Bruxelles, 2004
 Philippe Farcy, 100 Châteaux de Belgique connus & méconnus, t. IV, Aparté, Bruxelles, 2005
 Georges-Henri Dumont, Châteaux en Belgique, II : châteaux merveilleux, Merckx, Bruxelles, 2004
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de la Province de Namur, Leurs occupants, I (arrondissement de Namur), José Douxchamps, Wépion, 2002
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de la Province de Namur, Leurs occupants, II (arrondissement de Philippeville), José Douxchamps, Wépion, 2002
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de la Province de Namur, Leurs occupants, III (arrondissement de Dinant), José Douxchamps, Wépion, 2002
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de la Province du Brabant wallon, Leurs occupants, José Douxchamps, Wépion, 2003
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de l’arrondissement de Charleroi, Leurs occupants, José Douxchamps, Wépion, 2003
 Cécile Douxchamps-Lefèvre, Châteaux de l’arrondissement de Huy, Leurs occupants, José Douxchamps, Wépion, 2004
 Assunta Bianchi, Les industriels et leurs demeures en Hainaut (, début ) , Hainaut, Culture & Démocratie, 2004
 François-Emmanuel de Wasseige, « L’évolution des châteaux belges au  », dans : Demeures historiques et Jardins, n° 153 à 156, Bruxelles, 2007.
 François-Emmanuel de Wasseige, La route des châteaux, éd. Institut du Patrimoine wallon (coll. Itinéraires du patrimoine, 6), Namur, 2012.

Voir aussi

Articles connexes 
 Châteaux (timbre de Belgique)
 Châteaux devenu club-house de golf
 Association royale des demeures historiques et jardins de Belgique

Liens externes 
 Eupedia : Belgian Castles
 Châteaux du Hainaut

Belges

Chateaux
Chateaux